Утренняя звезда может означать:

 Утренняя звезда — перифраза, означающая планету Венера, видимую перед рассветом.
 Утренняя звезда — образ утренней звезды в мифологии.
 Утренняя звезда — телепередача с ведущим Ю. Николаевым, популярная в 1990-х годах.
 Утренняя звезда — прежнее название церкви «Все народы».
 Утренняя звезда — британская газета «Морнинг Стар».
 Утренняя Звезда — газета, орган Всероссийского союза евангельских христиан.
 Утренняя Звезда — вождь шайеннов, участник войн с американцами и лидер сопротивления племени политике переселения в резервации.
 Утренняя звезда — одна из фигур свечного анализа, которая влечет за собой изменение тренда на бирже.
 Утренняя звезда — первопредок и культурный герой народа пауни, в честь которого приносились ритуальные жертвоприношения.
 Утренняя звезда — флаг движения за независимость Западного Папуа.
 Утренняя Звезда — посёлок в Грязинском районе Липецкой области, упразднён в 1986 г.
 Утренняя Звезда — посёлок в Елецком районе Липецкой области, упразднён в 1987 г.

См. также 
 
 Денница — образ «утренней звезды» в славянской мифологии.
 Люцифер — образ «утренней звезды» в римской мифологии.
 Фосфор (мифология) — образ «утренней звезды» в древнегреческой мифологии.